SM-liiga 1984/1985 byla 10. sezonou Finské ligy ledního hokeje. Mistrem se stal tým Ilves Tampere.

Základní část

Play off

Semifinále 
 TPS Turku - Ässät Pori 3:2 (2:7, 2:4, 6:1, 3:2, 5:2)
 Ilves Tampere - Kärpät Oulu 3:1 (2:4, 3:2, 5:2, 5:3)

O 3. místo 
 Kärpät Oulu - Ässät Pori 2:1 (7:2, 3:4, 4:1)

Finále 
 TPS Turku - Ilves Tampere 2:3 (3:2, 6:1, 1:8, 2:3, 2:3)

Finská hokejová liga
Lední hokej v roce 1984
Lední hokej v roce 1985
Sport ve Finsku v roce 1984
Sport ve Finsku v roce 1985